Семе́йство Масса́лии — группа силикатных астероидов класса S во внутренней части главного пояса, движущихся по орбитам с очень малым наклоном к эклиптике. Около 0,8 % всех известных астероидов главного пояса входят в состав этого семейства.

Характеристики семейства 

Данное семейство, также как и семейство Весты, состоит из астероида (20) Массалия и множество мелких фрагментов, выбитых из него в результате столкновения с крупным космическим телом. Массалия, имеющая около 150 км в поперечнике, является самым крупным и массивным представителем данного семейства, сосредоточивая в себе более 99 % массы всего семейства. Второй по величине астероид  не превышает в диаметре 7 км, на него и остальные астероиды данной группы приходится меньше 1 % от массы всего семейства.

Это очень молодое семейство, по оценкам учёных оно образовалось всего лишь 150—200 миллионов лет назад. Само семейство как бы разбито на две лопастевидные области с большими полуосями, равными  и , между которыми находится астероид Массалия. При этом плотность астероидов в этих областях в целом меньше, чем в центральной зоне вокруг Массалии. Было выявлено, что такое распределение астероидов образовалось в результате медленного дрейфа больших полуосей под действием эффекта Ярковского и YORP-эффекта. Подробная информация об этих структурах была использована при расчёте возраста семейства.

Часть семейства, двигающаяся по орбитам с большой полуосью , находится в сильном орбитальном резонансе с Марсом 1:2, что благоприятствует выходу некоторых астероидов из области, в которой находится большинство астероидов семейства, и их переходу на более наклонную орбиту.

Семейство Массалии, а также семейство Фемиды, может быть источником  в данной области пояса астероидов, возникающей в результате вторичных столкновений между астероидами в данных семействах

Расположение и размер 
Семейство Массалии движется по резонансным с Марсом орбитам с небольшим наклоном к плоскости эклиптики.

По данным статистического анализа Zappalà был определён примерный диапазон распределения орбитальных элементов для астероидов этого семейства

Для современной астрономической эпохи диапазон орбитальных элементов для оскулирующих орбит основной массы астероидов приведён в следующей таблице.

Анализ Zappalà 1995 выявил около 42 основных членов семейства, в то время как в более поздней работе 2005 года, среди  проанализированных астероидов был выявлен 761 объект, входящий в семейство, что составляет около 0,8 % от всех известных астероидов главного пояса.

Исключения 
Посредством спектрального анализа было выявлено несколько астероидов, которые имеют те же орбитальные элементы, что и астероиды семейства, но тем не менее из-за несовпадения спектральных характеристик не являются его членами. Примером может являться астероид (2316) Джо-Энн Видно, который «не прошёл отбор» в это семейство как раз по своим спектральным параметрам. Другой астероид, (2946) Мучача, который по размерам превышает все астероиды семейства, кроме Массалии, также не входит в это семейства, хотя и движется по схожей орбите.

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания 

Массалия